

Населені пункти

Портленд — селище в штаті Новий Південний Уельс, відоме завдяки цементній промисловості (портланд-цемент)

Портленд — селище в провінції Онтаріо

Портленд — місто, штат Арканзас
 Портленд — місто, штат Коннектикут
 Портленд — місто, штат Індіана
 Портленд — місто, штат Мен
 Портленд — місто, штат Мічиган
 Портленд — місто, штат Нью-Йорк
 Портленд — місто, штат Північна Дакота
 Портленд — місто, штат Орегон
 Портленд — місто, штат Пенсільванія
 Портленд — місто, штат Теннессі
 Портленд — місто, штат Техас
 Портленд — місто в окрузі Додж, штат Вісконсин
 Портленд — місто в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Портленд — переписна місцевість, штат Колорадо
 Портленд — переписна місцевість, штат Айова

Острови 
 Портленд (Isle of Portland) — острів у протоці Ла-Манш, біля берегів графства Дорсет.
 Портленд (Portland Island) — острів поблизу Нової Зеландії.

Затока 
 Портленд — затока на узбережжі австралійського штату Вікторія.

Особи 
 Джек Портленд — канадський хокеїст.

Див. також 
 Саут-Портленд (місто у штаті Мен, передмістя Портленда)
 Портландцемент